Корпачь () — село в Единецком районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Село Корпач было впервые упомянуто в 1573 году. В 1974 году в связи со строительством плотины на реке Прут село было перемещено.

География 
Село Корпач расположено на левом берегу реки Прут примерно в 21 км к юго-западу от города Единец. Рядом с селом по реке Прут проходит молдавско-румынская граница. Ближайшие молдавские населённые пункты — сёла Ханкауцы и Новые Куконешты.

Село расположено на высоте 124 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Корпачь проживает 1267 человек (599 мужчин, 668 женщин).

Этнический состав села:

Ссылки 
 Корпач, района Единец

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района